Мюлхайм () може да се отнася за:

 Мюлхайм ан дер Рур, град в Северен Рейн-Вестфалия
 Мюлхайм ан дер Донау, град в Баден-Вюртемберг
 Мюлхайм ам Майн, град в Хесен
 Мюлхайм (Баден), град в Баден-Вюртемберг
 Мюлхайм ан дер Мозел, община в Рейнланд-Пфалц
 Мюлхайм ам Ин, община в Горна Австрия
 Мюлхайм (Тургау), комуна в Швейцария, в кантон Тургау

Други 
 Мюлхайм-Керлих, град в Рейнланд-Пфалц